Osoby o tym nazwisku:
 Carmine Gallone – włoski reżyser i scenarzysta filmowy
 Gianfranco Gallone – rzymskokatolicki duchowny
 Soava Gallone – polska aktorka niemego kina
 Gallone – francuska firma zegarków kieszonkowych z przełomu XIX i XX w.